Plasma Wave Subsystem – componente della strumentazione della Sonda Galileo
 Prader Willi Syndrome – sindrome di Prader-Willi
 Podlaska Wytwórnia Samolotów – azienda aeronautica polacca
 Progetto Winston Smith – progetto informatico per la difesa dei diritti digitali e della privacy
 People With Schizophrenia – persone affette da schizofrenia
 Microsoft Personal Web Server – server web che include un insieme di servizi Web per alcuni sistemi operativi Windows di vecchia generazione.